Сарнадаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сарнадаш-де-Родан — парафія.
 Сарнадаш-де-Сан-Сіман — парафія.